Проданович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Проданович, Милета (род. 1959) — сербский прозаик, поэт и художник, профессор Университета искусств в Белграде.
 Проданович, Райко (род. 1986) — сербский гандболист, правый крайний сборной Сербии.